Shingle Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

in Pennsylvania:
 Shingle Run (Dark Shade Creek) im Somerset County
 Shingle Run (Huntington Creek) im Luzerne County
 Shingle Run (Bear Creek) im Lycoming County
 Shingle Run (West Branch Run) im Columbia County

in Virginia:
 Shingle Run (Calfpasture River) im Augusta County